Der Begriff Anglismus bezeichnet:

 veraltete Schreibung für Anglizismus, in der Sprachwissenschaft ein Lehnwort aus dem Englischen

Siehe auch
 Pan-Anglismus, politische Strömung des Pan-Nationalismus, die die englischsprachigen Völker der Welt vereinen will, insbesondere Großbritannien und die USA